Plaats in Indonesië
 Kemukus (Ketapang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Kemukus (Gombong), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java